Луи Монте ( настоящее имя Луис Скалионе, ; 2 апреля 1917 — 12 июня 1989) — италоамериканский певец, получивший широкую известность благодаря нескольким хитам об Италии и итальянцах, записанных в конце 1950-х и начале 1960-х.

Ранние годы 
Монте начинал исполнительскую карьеру в клубах Нью-Джерси. С началом Второй мировой войны прервал карьеру и ушёл в армию. После демобилизации возобновил выступления и вскоре привлек к себе внимание радиостанции WAAT из Неварка, штат Нью-Джерси. Обнаружив наличие огромного потенциала у Монте, радиостанция дала Монте возможность заявить о себе, предоставили ему эфирное время для собственного шоу. Популярность передачи быстро росла, радиостанция отблагодарила его, ходатайствовав перед своим телевизионным подразделением за него. Заработав первоначальную популярность, Монте получил возможность издать сборник собственных песен. Джо Карлтон, работавший в то время на RCA Victor Records приметил итальянского музыканта на спагетти-вечеринке; отметив интересный стиль исполнения и аккомпанирование на гитаре, он предложил Луи контракт на семь лет.

Успех 
Первый хит появился в 1954 году — интерпретация песни «Darktown Strutters' Ball». В 1962 году у Монте выходит первый альбом, тиражом более 1 000 000 копий, который получил «Pepino the Italian Mouse» золотой диск. Исполняемый пополам на калабрийском диалекте итальянского языка и английском, текст песни «Pepino the Italian Mouse» незамысловат — рассказ о хитром мыше Пеппино, который живёт между стен и под полом, а по ночам пробирается на кухню, съедет сыр, выпивает вино, пугает девушку Луи, когда та приходит в гости и … заводит дружбу с котом, который призван поймать его.

На оборотной стороне пластинки особенно выделяется другая англо-итальянская песня «What Did Washington Say (When He Crossed The Delaware?)». Текст повествует о том, что Вашингтону во время его легендарного перехода было голодно, холодно, и у него не было смены белья. Также, Вашингтон, отметив, что пиццы, испеченные его женой Мартой «холодны, как лед», предлагает продать их индейцам за половину цены. В другом куплете Вашингтон просит лодочника плыть быстрее, потому как «этой ночью я собираюсь заслужить портрет на долларе»

Позже Монте записал такие известные песни, как то 'Dominick the Donkey' — популярную среди итальянских иммигрантов рождественскую песню, «Pasquale, the Italian Pussycat» — сиквел к «Pepino», за которым последовали «Paulucci, the Italian Parrot» и «Paul Revere’s Horse (Ba-Cha-Ca-Loop)». "Lazy Mary, " ремейк итальянской народной песни «Luna Mezzo Mare», повествующей о молодой девушке, которая хочет выйти замуж, и её матери. Провокационный итало-английский текст иносказательно намекает на удовлетворение «нестандартных» желаний партнеров. Песня заняла 12 местно в U.S. Pop Singles chart.

Факты из биографии 
Монте часто принимал участие в телепередачах, к примеру The Mike Douglas Show и The Merv Griffin Show.

Монте содействовал созданию «Lou Monte» — лаборатории лейкемии в Университете Медицины и Стоматологии Нью-Джерси — в память о своем сыне, умершем от этой болезни в 21 год.

Песня «I Have An Angel In Heaven», записанная Луи Монте в 1971 году приобрела огромную популярность в конце 80-х и начале 90-х в виде кавера «Music Of Your Life».

Луи Монте похоронен на кладбище Immaculate Conception в Нью-Джерси. После смерти Луи его сын ещё какое-то время исполнял его песни на концертах.

Дискография

Синглы

Мини-альбомы

Альбомы

CD-альбомы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 The Musicor Records Story
 Pepino Youtube
 Singles List

Певцы и певицы Италии
Певцы и певицы США
Исполнители RCA Victor
Исполнители Jubilee Records
Исполнители Reprise Records